Калмекате има више значења:

 Калмекате (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Калмекате (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику